Адриан Минуне (наст. имя — Адриан Копилул Симионеску, ) — популярный румынско-цыганский певец и скрипач.

Биография 
Адриан родился 24 сентября 1974 года в румынской столице — Бухаресте. Родители Адриана цыгане и мальчик с детства любил петь. Первым хитом, принесшим Адриану Минуне популярность в Румынии стал "Of! Меа Viaţa … " («Oh! My Life…»), которая была исполненна вместе с Кости Ионицэ. Обладая хорошим голосом, Адриану вскоре стал самым популярным исполнителем «манеле» песен (это направление музыки объединяет арабскую, турецкую, венгерскую, румынскую традиционную музыку). Он обладатель титула «Император манеле». Главным правилом жизни для себя он определил «жить своей жизнью и не мешать другим». О его увлечениях известно что он любит картины и кино. В некоторых фильмах он сам принимал участие. Адриана иногда в шутку называют Ади-де Вито, за внешнюю схожесть с известным голливудским комиком Де Вито.

Личная жизнь 
Адриан женат и имеет 3 детей.

Синглы 
 1992—1997
 Că mă rog la Precista
 Eu mă rog, Doamne, la tine
 Frunzuliță viorea
 Ioane, Ioane
 Eu n-am banii tai
 Dulce și amar
 
 1998
 Țiganii din țigănie
 Bambina
 Băiatul și fata mea
 M-am născut cu mir în frunte
 Am prieteni și dușmani
 1999
 Am o fată top-model
 Purisanca
 Ești valabil cînd ai bani
 Fii atentă, fată
 Am femei cum n-are nimeni
 2000
 Of, viața mea! — alături de (Costi Ioniță)
 Cântă cu mine
 Prinț fermecat
 Amândouă femeile
 Văd pe prietenii mei
 Toată viața eu voi plânge
 2001
 Tu ești femeia visurilor mele
 Într-un colț de mahala
 Din ziua în care sunt cu tine
 Așa sunt zilele mele
 Nu știu, Doamne, ce-i cu mine
 As vrea sa cante pana la stele alaturi de (Florin Salam)
 2002
 Sunt singur și plâng
 Ce văd ochii mei
 Băieții mei
 Sunt șeful sectorului
 M-ai secat la inimă
 2003
 Jumătatea vieții mele
 Jumătate tu, jumătate eu
 Hai, întoarce-te la mine
 Două inimi
 Sărută-mă pe obraz
 2004
 Ce miracol, ce minune
 Chef de chef
 Hatune
 Stau și plâng în fața ta
 Aș vrea s-ajung la inima ta
 2005
 Am și bani, am și putere
 Două vorbe
 Strig la cer
 Numele tău de azi îl voi uita
 Alo, alo
 Mai lasa de la tine
 2006
 Să nu plângi, băiatul meu
 Îmi plânge sufletul
 Cere-mi orice
 2007
 Să cânte manelele
 De mic copil
 Crede lumea că-s golan

Фильмография 
Снимался в фильмах:
 Gadjo dilo (1997) в роли L’Enfant Prodige
 Furia (2002) в роли себя

Ссылки 

Поп-фолк-исполнители